

События 
 22 июня — Османская империя объявляет войну против Речи Посполитой.
 «Полицейский устав» в Лифляндии. Крепостными признавались все беглые и вольные люди, поселившиеся на земле феодала.
 Столкновение кайситов с войсками паши Дамаска. Занятие и разграбление Рашайи турками. Но победа осталась за ливанцами.
 1671—1672 — Антифеодальное и антимогольское восстание крестьян-джатов района Агры-Дели. Джаты двинулись на Дели, но были разбиты под стенами столицы.
 Основана датская колония на островах Вест-Индии.
 1671—1673 — Астрономическая Кайеннская экспедиция.
 Португальцы завладели Анголой.
 Поход Моргана на Панаму.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1671 году

 Иосиф I, Кёльнский курфюрст.
 24 февраля — Донато Крети, выдающийся итальянский живописец (ум. 1749).
 8 июня — Томазо Альбинони, итальянский композитор.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1671 году
 16 июня — Степан Тимофеевич Разин, донской казак, предводитель восстания 1670—1671 годов.

См. также

Примечания